Cinieri ist der Familienname folgender Personen:
 Cosimo Cinieri (* 1938), italienischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Dino Cinieri (* 1955), französischer Politiker
 Francesco Cinieri (* ?), italienischer Filmschaffender